Achaja – nomos i kraina historyczna w Grecji.
 Achaja – prowincja rzymska
 Achaja – średniowieczne księstwo założone przez uczestników IV krucjaty po zdobyciu Bizancjum
 Achaja – powieść Andrzeja Ziemiańskiego